Agirre (po suvremenom baskijskom pravopisu) ili Aguirre (tradicionalno po francuskom i španjolskom pravopisu) je baskijsko prezime. U prijevodu znači otprilike razotkriveno/otkriveno
(mjesto, kuća).

Poznate osobe s prezimenom Aguirre

U Baskiji 

Lope Agirre-baskijsko-španjolski konkvistador
José Antonio Aguirre y Lecube-baskijski političar, prvi lehendakari Baskije
Julen Kerman Madariaga Agirre-odvjetnik i političar, osnivač paravojne organizacije ETA

U drugim zemljama 

Salvador Aguirre-predsjednik Hondurasa (1919.)
Gabriela Silvana Aguirre-argentinska hokejašica na travi
Atanasio Cruz Aguirre, predsjednik Urugvaja (1864. – 1865.)

Izvori 

Baskijska prezimena